

Patronyme 

 Augustus Hervey (1724-1779), aristocrate britannique, marquis de Bristol ;
 Augustus Hervey (1837-1875), homme politique britannique ;
 Antoinette Hervey (1891-1979), infirmière française ;
 Felton Hervey (1712-1773), homme politique britannique ;
 Frederick Hervey (1730-1803), prélat anglican et aristocrate britannique, comte de Bristol ;
 George Hervey (1721-1775), aristocrate britannique, comte de Bristol ;
 Harry Hervey (1900-1951), écrivain et scénariste américain ;
 Herbert Hervey (1870-1960), aristocrate britannique, marquis de Bristol ;
 Irene Hervey (1909-1998), actrice américaine ;
 Isabella Hervey (1982-), socialite et personnalité télévisuelle britannique ;
 James Hervey (1714-1758), écrivain anglais ;
 Jason Hervey (1972-), acteur, producteur et scénariste américain ;
 John Hervey (1665-1751), aristocrate britannique, comte de Bristol ;
 John Hervey (1696-1743), aristocrate, courtisan, écrivain politique et mémorialiste britannique ;
 John Hervey (1954-1999), aristocrate britannique, marquis de Bristol ;
 Mademoiselle Hervey (1778-1864), actrice française ;
 Maurice Hervey (1855-1936), sénateur français ;
 Tilda Cobham-Hervey (1994-), actrice australienne.
 
 Victor Hervey (1915-1985), aristocrate britannique, marquis de Bristol ;

Toponyme 
 Hervey Bay,  ville australienne du Queensland.

Voir aussi